Magdalena Sibyla Holštýnsko-Gottorpská (1631, Schleswig – 1719, Güstrow) byla holštýnsko-gottorpskou vévodkyní a sňatkem vévodkyní z Meklenburska-Güstrow.

Původ 
Magdalena Sibyla se narodila jako druhá dcera vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Marie Alžběty, dcery saského kurfiřta Jana Jiřího I. Měla jednu starší sestru a čtrnáct mladších sourozenců.

Manželství a potomci 
28. prosince 1654 se třiadvacetiletá princezna provdala za o dva roky mladšího vévodu Gustava Adolfa Meklenburského. Měli spolu jedenáct dětí, ale žádného přeživšího mužského dědice. To vedlo k nástupnickému sporu, který urovnalo Hamburské rozdělení (1701), které rozdělilo vnitřek meklenburské vévodství mezi přeživší linie rodu. Jejich dětmi byli:

 Jan Meklenburský (2. prosince 1655 – 6. února 1660)
 Eleonora Meklenburská (1. června 1657 – 24. února 1672)
 Marie Meklenburská (19. června 1659 – 6. února 1701), ⚭ 1684 Adolf Fridrich II. Meklenbursko-Střelický (19. října 1658 – 12. května 1708), vévoda meklenbursko-střelický
 Magdaléna Meklenburská (5. července 1660 – 19. února 1702)
 Žofie Meklenburská (21. června 1662 – 1. června 1738), ⚭ 1700 Kristián Oldřich I. Württemberský (9. dubna 1652 – 5. dubna 1704),
 Kristýna Meklenburská (14. srpna 1663 – 3. srpna 1749), ⚭ 1683 Ludvík Kristián Stolbersko-Gedernský (1652–1710)
 Karel Meklenburský (18. listopadu 1664 – 15. března 1688), ⚭ 1687 Marie Amálie Braniborská (26. listopadu 1670 – 17. listopadu 1739)
 Hedvika Meklenburská (12. ledna 1666 – 9. srpna 1735), ⚭ 1686 August Sasko-Mersebursko-Zörbiský (15. února 1655 – 27. března 1715)
 Luisa Meklenburská (28. srpna 1667 – 15. března 1721), ⚭ 1695 Frederik IV. Dánský (11. října 1671 – 12. října 1730), král dánský a norský od roku 1699 až do své smrti
 Alžběta Meklenburská (3. září 1668 – 25. srpna 1738), ⚭ 1692 Jindřich Sasko-Merseburský (2. září 1661 – 28. července 1738)
 Augusta Meklenburská (27. prosince 1674 – 19. května 1756)

Vdovství 
Její manžel zemřel 6. října 1695 ve věku 62 let. V Güstrow si udržovala malý dvůr. Avšak po vymření linie vévodů z Meklenburska-Güstrow ztratil dvůr v Güstrow svou bývalou slávu a význam. Magdalena Sibyla manžela přežila o 24 let a zemřela v roce 1719.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1631
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí v roce 1719
Oldenburkové
Dynastie Meklenburských
Meklenburské vévodkyně
Ženy